Жилкино — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Жилкино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Жилкино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Жилкино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Жилкино — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Жилкино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Жилкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Жилкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Микрорайон 
 Жилкино — район в Ленинском округе Иркутска, бывшее село.

См. также 
 Большежилкина — деревня в Усольском районе Иркутской области.

Примечания